Zawadski ist der Nachname von

 Alexander Zawadski (1798–1868), polnischer Zoologe und Botaniker
 Erich Zawadski (1922–2016), deutscher Radrennfahrer
 Krzysztof Zawadzki (* 1959), polnischer Jazzmusiker

Siehe auch:
 Zawadzki
 Zawadzky
 Sawadski
 Sawatzki
 Sawatzky